Katharinenkathedrale steht für:
 St.-Katharinen-Kathedrale (Alexandria), Ägypten
 Katharinenkathedrale (Kingissepp), Russland